Schinkelkirche St. Nicolai (…Nikolai) werden genannt:
St. Nicolai (Frauenwald)
St. Nikolai (Potsdam) 
St. Nicolai (Magdeburg)